Chudoba ist ein Familienname:
 Andrej Chudoba (1927–2014), slowakischer Schriftsteller
 Karl F. Chudoba (1898–1976), Mineraloge und Petrologe sowie Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

Chudoba ist ein polnischer Ortsname:
 Chudoba (Brzeziny) in der Woiwodschaft Großpolen
 Chudoba (Byczyna) in der Woiwodschaft Oppeln
 Kudoba in der Woiwodschaft Oppeln
 Schekai in der Woiwodschaft Oppeln

 Chudoba, tschechischer Name für Kudowa-Zdrój, Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien